

Guerra 
 Temp - base aerea russa
 TR-1 Temp - sistema missilistico balistico tattico a medio raggio di fabbricazione sovietica
 RT-21 Temp 2S - missile balistico intercontinentale sovietico

Altro 
 temp. - abbreviazione del termine latino tempore
 Test and evaluation master plan (TEMP) - metodo di pianificazione usato nel project management
 Temp Holdings (ora Persol Holdings) - azienda giapponese di gestione delle risorse umane

Pagine correlate 
 The Temp